Boulder Junction ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boulder Junction (Colorado)
 Boulder Junction (Nevada)
 Boulder Junction (Wisconsin), im Vilas County
 Boulder Junction (Town), Town(ship) im Vilas County, Wisconsin